architectuur
 piramide (bouwwerk)
 Egyptische piramide
 De Piramides, gebouwencomplex in Amsterdam
 Gouden Piramide, Nederlandse prijs voor goed opdrachtgeverschap bij bouw en landinrichting
 De Zeven Pyramides, oude naam van deze prijs
 Pyramide van Austerlitz, monument in Woudenberg

geneeskunde en wetenschap 
 piramide (ruimtelijke figuur)
 piramide (anatomie)
 Piramide van Maslow, een begrip uit de psychologie

geologie en geografie
 Carstensz-pyramide, berg op Nieuw-Guinea
 Pyramide (Sluis), buurtschap in Zeeuws-Vlaanderen.
 Piramide (geologie)

overige
 Piramide (Cornelius Rogge), een artistiek kunstwerk in de openbare ruimte in Amsterdam
 Piramide (metrostation), station van de metro van Rome
 bevolkingspiramide, demografisch statistiekdiagram
 Die Pyramide des Sonnengottes, film uit 1965
 piramidespel, frauduleuze handelsconstructie